Кошелевский — фамилия; имеет женскую форму Кошелевская.
 Кошелевский, Николай Степанович (1761—1829) — выпускник Императорской Академии Художеств, русский архитектор и инженер. 
 Кошелевская, Мария Николаевна (1815—1889) — русская журналистка.

Топоним 
 Кошелевский — посёлок, Омутинский район, Тюменская область, Россия

См. также 
 Кошелёвский сельсовет